Grüß ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Grüß (1902–1950), deutscher Mathematiker
 Hans Grüß (1929–2001), deutscher Musikwissenschaftler und Ensembleleiter
 Wenzel Grüß (* 2002), deutscher Rechenmeister